Pink Punch () — дебютный мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Rocket Punch. Альбом был выпущен в цифровом и физическом виде 7 августа 2019 года компанией Woollim Entertainment. Альбом содержит шесть треков с ведущим синглом «Bim Bam Bum».

Предпосылки и релиз 
22 июля 2019 года Woollim Entertainment объявил через SNS, что Rocket Punch дебютируют 7 августа.

Концептуальные фото с участием каждого из участниц были выпущены 31 июля. Альбом содержит шесть треков, включая ведущий сингл «Bim Bam Bum». Тизер музыкального видео был выпущен 4 августа, а полное музыкальное видео 7 августа.

Промоушен 
Rocket Punch провели шоукейс в Blue Square YES24 Live Hall 7 августа 2019 года, где они исполнили «Bim Bam Bum» вместе с «Lucid Dream» и «Love is Over».

Группа начала продвигать ведущий сингл «Bim Bam Bum» 8 августа. Сначала они исполнили песню на M Countdown, а затем выступили на Music Bank, Show! Music Core и Inkigayo.

Трек-лист

Чарты

Примечания